Wetzhausen steht für:
 Wetzhausen, Ortsteil von Stadtlauringen, Kreis Schweinfurt, Bayern, Deutschland
 Wetzhausen (Ostpr.), bis 1938 Napierken, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Napierki im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Truchseß von Wetzhausen